Mitare peut désigner :

Mitare : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de Miranda dans l'État de Falcón ;
 Mitare : capitale de la paroisse civile de Mitare, dans la municipalité de Miranda dans l'État de Falcón ;
 le río Mitare : un cours d'eau de l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme